

Воронежская область 
 Колбинский сельсовет Репьёвского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Красноярский край 
 Колбинский сельсовет Манского района